Per Dipartimento di Nueve de Julio si possono intendere quattro dipartimenti dell'Argentina:
 Dipartimento di Nueve de Julio, nella provincia di Río Negro.
 Dipartimento di Nueve de Julio, nella provincia del Chaco.
 Dipartimento di Nueve de Julio, nella provincia di San Juan.
 Dipartimento di Nueve de Julio, nella provincia di Santa Fe.